Schönbeck (Schoenbeck) steht für:

 Schönbeck, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Adelsgeschlecht, siehe Szembek (Adelsgeschlecht)

Schönbeck bzw. Schoenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schönbeck (1601–1662), brandenburgischer Rat, Archivar und Domherr zu Havelberg
 Christoph Andreas Johannes Schönbeck (1680–1740), Bischof von Ermland 1724–1740, siehe Christoph Andreas Johann Szembek
 Florian Schönbeck (* 1974), deutscher Zehnkämpfer
 Franz Schönbeck (1931–2010), deutscher Politiker (SED)
 Hans-Erdmann Schönbeck (1922–2022), deutscher Automobilmanager
 Rudolf Schönbeck (1919–2003), deutscher Fußballspieler
 Sara Schoenbeck, US-amerikanische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Virgil Schönbeck (1885–1957), italienischer Dichter und Schriftsteller siehe: Virgilio Giotti

Siehe auch:
 Schönbek
 Schönebeck